Faber Heeresma (1939-1969), Nederlands schrijver
 Heere Heeresma (1932-2011), Nederlands schrijver
 Marcus Heeresma (1936-1991), Nederlands schrijver